Рул Брауверс (,  28 листопада 1981, Герлен) — нідерландський футболіст.
 Рул (Техас), Рул () — місто () в США, в окрузі Гаскелл штату Техас.
 Джа Рул, Джеффрі Брюс Аткінс (;  29 лютого 1976, Квінз, Нью-Йорк, США), більш відомий як Джа Рул () — американський репер і актор.